Томас (Том) Шарп:
  (1866—1929) — канадский политик.
 Шарп, Томас (1887 — после 1920) — английский лётчик-ас времён Первой мировой войны.
 Шарп, Том (Томас Райли Шарп; 1928—2013) — британский писатель.
  — американский музыкант.